Crevarska Strana je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Gvozd, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 262 stanovnika te 92 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji